Frank Caruso ist der Name von

* Frank Caruso (Chemieingenieur) (* 1968), australischer Chemieingenieur
 Frank Caruso (Gitarrist) (* 1968), italienischer Gitarrist
 Frank Caruso (Jazzmusiker) (1948–2019), US-amerikanischer Jazzmusiker und Musikpädagoge
 Frank T. Caruso (1911–1983), US-amerikanischer Gangster
 Francesco Caruso (Fußballspieler) (* 1982), US-amerikanischer Fußballspieler
 Francesco Caruso (* 1940), italienischer Diplomat